Дебе (также Дебэ; иногда Деба) —  фамилия (; ) и топоним ().

Топоним 
 Дебе — город в Тринидаде и Тобаго.

Фамилия

Творческая династия 
 Дебе, Жан-Батист Жозеф (старший) (1779—1863) — французский скульптор бельгийского происхождения.
 Дебе, Жан-Батист Жозеф (младший) (1802—1862) — французский скульптор, сын предыдущего.
 Дебе, Огюст-Гиацинт (1804—1865) — французский живописец и скульптор, младший брат предыдущего.
 Делебарр-Дебе, Эдуар (1836—1891) — французский архитектор, зять Ж.-Б. Жозефа Дебе-младшего.

Остальные 
 Дебе, Огюст (; 1802—1890) — французский военный врач, автор многочисленных популярных книг по медицине
 Дебе, Ив (; 1954—2013) — бельгийский журналист, убитый в Сирии.

См. также 
 Бизунеш Деба (; род. 1987) — эфиопская легкоатлетка.

Примечания